Pierre Marchand peut désigner :
 Pierre Marchand (fin du  et au début du ), un facteur d'orgue français actif en Provence de 1582 à 1632.
 Pierre Marchand (1939-2002), un éditeur français.
 Pierre Marchand (1958-), un compositeur québécois.
 Pierre Marchand (1893-1971), un général de la France libre, compagnon de la Libération, Ordre de la Libération.
 Pierre Marchand, un artiste français de cirque et de music-hall, primé au 31e Festival international du cirque de Monte-Carlo en 2007.